Ровжи () — село, входит в Вышгородский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 37 человек. Почтовый индекс — 07341. Телефонный код — 4596. Занимает площадь 0,9 км². Код КОАТУУ — 3221882802.

Местный совет 
07341, Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Жукин, ул. Шевченко, 27; тел. 4-33-34

Дачный кооператив "Ровжи" 
В 7,5 километрах от села Ровжи находится одноименный дачный кооператив. Кооператив разделен на множество садовых товариществ. Самое большое СТ - "Дружба" - тянется от канала вглубь. Кроме этого товарищества на землях кооператива находятся и другие СТ - "Патриот", "Слава", "Ветеран Войны", "Лайнер", "Вишневый" и пр.

Ссылки 
 Ровжи на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Вышгородского района